Тимофеевка () — село,
Ивано-Шийчинский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320883503. Население по переписи 2001 г. составляет 22 (8/14 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Тимофеевка находится на левом берегу водохранилища на реке Бротоница, одного из истоков реки Братеница. На реке находится плотина, которая образует Тимофеевское водохранилище.

На расстоянии в 4 км расположены сёла Братеница и Ивано-Шийчино.

Не следует путать с близрасположенным восточнее одноимённым селом Тимофеевкой Золочевского района.

История 
 1794 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в селе было 56 дворов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины